Boots — дебютный студийный альбом американской певицы и актрисы Нэнси Синатры, выпущенный в 1966 году на лейбле Reprise Records. Альбом был спродюсирован Ли Хезлвудом и аранжирован Биллом Стрейнджем. Сингл с этого диска «These Boots Are Made for Walkin» достиг первого места в чарте Billboard Hot 100 и UK Singles Chart.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 
 
 Boots на сайте MusicBrainz

Дебютные альбомы 1966 года
Альбомы Reprise Records
Альбомы Нэнси Синатры
Альбомы, спродюсированные Ли Хезлвудом